Tomislav je lahko:

Tomislav, moško osebno ime
Tomislav, prvi hrvaški kralj